Heron Island ist der Name folgender Inseln:

in Australien:
 Heron Island (Queensland)

in England:
 Heron Island (Berkshire)

in Kanada:
 Heron Island (New Brunswick)
 Heron Island (Quebec)

in Nordirland:
 Heron Island (County Fermanagh)

in den Vereinigten Staaten:
 Heron Island (Idaho)
 Heron Island (Hancock County, Maine)
 Heron Island (Sagadahoc County, Maine)
 Heron Island (Michigan)
 Heron Island (Nevada)
 Heron Island (South Carolina)
 Heron Island (Texas)